Allium tenuifolium  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Allium tenuifolium descrita por Friv. es el  Allium paniculatum subsp. tenuiflorum de Ten.) K.Richt.
Allium tenuifolium descrita por Pohl es el  Allium schoenoprasum de L.
Allium tenuifolium descrita por Salisb. es el  Allium schoenoprasum de L.
Allium tenuifolium descrita por Schur es el  Allium saxatile de M.Bieb.

Referencias